Skiereszewo – wieś w powiecie gnieźnieńskim
 Skiereszewo – osiedle Gniezna